Игорь Гусев:
 Гусев, Игорь Алексеевич (род. 1975) — российский футболист.
 Гусев, Игорь Михайлович (род. 1970) — украинский художник.
 Гусев, Игорь Николаевич (род. 1965) — латвийский историк, тележурналист, режиссёр, публицист и издатель.